Rosa 'Henry Kelsey' — сорт роз класса Гибриды розы Кордеса, Климбер ().

Серия Explorer Collection.

Регистрационное название: Henry Kelsey.

Синоним: RSM 81-1862.

Биологическое описание 
Тетраплоид.

Высота куста 120—300 см. Побеги гибкие, очень колючие.

В районе Оттавы кусты достигают 2—2,5 метров высоты.

Листва тёмно-зелёная, блестящая.

Цветки 6—8 см в диаметре, полумахровые, чашевидные, красные и жёлтыми пыльниками. В группах по 5—18 цветков.

Лепестков около 25, по окончании цветения хорошо осыпаются.

Цветение повторное. Первое цветение обильное, последующие волны слабее.

Аромат средней интенсивности, с оттенками специй.

В культуре 
Зоны морозостойкости (USDA-зоны): от 2b (−40 °C… −42.8 °C) до более тёплых. В районе Оттавы сорт не укрывают.

Устойчивость к мучнистой росе хорошая, к чёрной пятнистости слабая. Может выращиваться в местах затенённых часть дня.

Растение формируют в виде невысокого шраба с плакучими ветвями или невысокой плетистой розы.

Сорт легко черенкуется. Обильно плодоносит.

Болезни и вредители

Происхождение 
По данным сайта HelpMeFind.com.

Примечания 

Henry Kelsey